Ferrazzano steht für:
 Ferrazzano, italienische Gemeinde

Ferrazzano ist der Familienname folgender Personen:
 Agesilao Ferrazzano (1897–1976), argentinischer Geiger und Tangokomponist
 Nerón Ferrazzano (1903–1977), argentinischer Cellist, Kontrabassist und Tangokomponist

Siehe auch:
 Ferruzzano, italienische Gemeinde